совхо́за Петро́вский — посёлок Добринского района Липецкой области. Центр Петровского сельсовета.

История 
В 1770-е годы князь Пётр Иванович Гагарин основал на реке Чамлык деревню. Она стала называться Петро́вкой (ныне Новопетровка). В то же время он начал строить неподалёку хутор, который в конце XVIII века стал называться так же Петровским.

В XIX веке хозяйство принадлежало графу А. А. Давыдову-Орлову. Здесь он занимался производством сахарной свёклы. Она доставлялась на Ново-Покровский сахарный завод Тамбовской губернии в посёлке Новопокровка, а через некоторое время Давыдов-Орлов решил построить туда узкоколейную железную дорогу. Движение было открыто в начале XX века. В хуторе Петровском была станция Треугольник, рядом находилась водонапорная башня.

13 июня 1918 года на базе хозяйства графа Давыдова-Орлова был создан совхоз «Петровский». Он занимался производством сахарной свеклы и свеклосемян. Перед Великой Отечественной войной узкоколейку продлили до поселка совхоза. По узкоколейке возили не только свёклу, но и хлеб, подсолнечный жмых и жом.

До 1937 года совхоз носил имя И. М. Варейкиса. В 1962 году совхозу присвоили звание коллектива коммунистического труда.

В 1950-х годах большинство сахарных заводов начало переходить на автовывозку, и через несколько лет узкоколейка была разобрана.

В поселке открыт первый в области ипподром.

Центральная усадьба совхоза — посёлок совхоза Петровский — получил такое название в 1968 году.

Население

Известные жители и уроженцы 
 Ива́н Плато́нович Воло́вченко — министр сельского хозяйства СССР (1963—1965).В 1951—1963 гг. — директор совхоза «Петровский».
 Ксёнз, Иван Павлович (1911—1996) — Герой Социалистического Труда. Директор совхоза «Петровский» с 1963 по 1980 год.
 Нартова, Александра Герасимовна — Герой Социалистического Труда. Работала в совхозе сезонной рабочей.
 Орлов-Давыдов Алексей Анатольевич — землевладелец, промышленник, благотворитель
 Орлова-Давыдова, Мария Яковлевна — артистка театра М. В. Лентовского (1880—1890), Александринского (1890—1898), Малого (1898—1900) театров. Вторая жена Орлова А. А.

Объекты культурного наследия 
 Ансамбль усадебный гр. Орловых-Давыдовых (II пол. XIX в.): 1) дом управляющего 2) общежитие 3) амбар 4) амбар 5) амбар

Примечания 

Населённые пункты Добринского района